John Edwards (1748–1837) Kentucky állam szenátora 1792–95 között
John Edwards (* 1953) ausztrál televíziós producer
John Edwards (* 1953) Észak-Karolina állam szenátora 1999–2005 között, az Amerikai Egyesült Államok alelnökjelöltje 2004-ben
John Edwards (1953) angol zenész, a Status Quo basszusgitárosa
John Edwards (1954) kanadai kenus, olimpikon